Alexandronemertes är ett släkte av slemmaskar. Alexandronemertes ingår i familjen Dinonemertidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Alexandronemertes